De Ronde van Slowakije 2005 (Slowaaks: Okolo Slovenska 2005) was de 49e editie van deze meerdaagse etappekoers. De ronde begon op 31 augustus en eindigde op 4 september.

Etappe-overzicht

Eindklassementen

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2005
2005